А́мдерма:
 Амдерма — посёлок (в 1936—2004 — посёлок городского типа) в Ненецком АО.
 Амдерма — сельское поселение в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, единственный населённый пунктом которого является вышеуказанный посёлок.
 Амдерма — аэропорт посёлка Амдерма, Ненецкий АО.
 Амдерма —  морской порт посёлка Амдерма, Ненецкий АО.
 Амдерма-2 — военный аэродром в Архангельской области, расположенный на полуострове Гусиная Земля архипелага Новая Земля.